Фитипалди FD04 е болид от Формула 1, с който отборът на Фитипалди Аутомотив участва през сезоните 1976 и 1977. Болидът е конструиран от дизайнера Ришард Дивила и е пилотиран от Емерсон Фитипалди и Инго Хофман. Най-добрият резултат за FD04 са четвърто място на Фитипалди в ГП на Аржентина 1977 и в ГП на Бразилия 1977.

Класиране във Формула 1 

 * 3 точки постигнати за сезон 1977 с Фитипалди F5

Външни препратки 
Фитипалди FD04 в statsf1.com

Болиди от Формула 1